hermelijn (dier), een klein zoogdier uit de familie der marterachtigen
bont van dit dier
hermelijn (heraldiek), het pelswerk in de heraldiek
HermeLijn (met hoofdletter L) is een lagevloertram in Antwerpen, Gent en aan de Belgische Kust
Hermelín, een Tsjechische kaassoort